Дарси Лима (; 22 мая 1962, Рио-де-Жанейро) — бразильский шахматист, гроссмейстер (1997), тренер.

В составе сборной Бразилии участник одиннадцати Олимпиад (1988—2008).

Таблица результатов

Ссылки 

 
 

Шахматисты Бразилии
Тренеры по шахматам